Die Australia Open 2022 im Badminton fanden vom 15. bis zum 20. November 2022 in Sydney statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Zii Jia (2. Runde)
 Loh Kean Yew (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (zurückgezogen)
 Jonatan Christie (zurückgezogen)
 Lakshya Sen (zurückgezogen)
 Kunlavut Vitidsarn (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
 Kanta Tsuneyama (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 An Se-young (Champion)
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
 Lalinrat Chaiwan (zurückgezogen)
 Han Yue (Halbfinale)
 Yeo Jia Min (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (zurückgezogen)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (zurückgezogen)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (zurückgezogen)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Finale)
 Liang Weikeng / Wang Chang (Viertelfinale)
 Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (zurückgezogen) 
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Halbfinale)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Champions)
 Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (2. Runde)
 Baek Ha-na / Lee Yu-lim (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (zurückgezogen)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (zurückgezogen)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Champions)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (zurückgezogen)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (zurückgezogen)
 Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Viertelfinale)
 Feng Yanzhe / Huang Dongping (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Sydney